Die 1. Amateurliga Südbaden 1963/64 war die 14. Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Südbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Südbaden. Südbadischer Amateurmeister wurde der FC Emmendingen, der sich in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd in der Gruppe Baden-Württemberg gegen die anderen Amateurmeister in Baden-Württemberg durchsetzen konnte und mit dem 1. Platz den Aufstieg in die Regionalliga sicherte. Der FC Kandern musste in die 2. Amateurliga absteigen. Aufsteiger für die folgende Saison waren der 1. FC Grenzach und der Zeller FV 1920.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1963
Fußballsaison 1963/64